Als Hasenbahn werden Bahnstrecken in ländlichen Regionen bezeichnet, insbesondere 

 Der Abschnitt Langenhagen–Celle der Bahnstrecke Hannover–Celle
 Die Bahnstrecke Delmenhorst–Hesepe